Giacomo Facco – compositore e violinista italiano
 Mario Facco – allenatore di calcio, ex calciatore ed ex calciatore di calcio a 5 italiano
 Ugo Facco De Lagarda – scrittore  e partigiano italiano